Inferi kan avse:

 Inferi – ett bokförlag och en kulturtidskrift, se Stefan Daagarsson
 Inferier – en död kropp, ett lik, som väckts till nytt liv av en ond trollkarl i Harry Potter-böckerna, se Inferius